Stokstaartje, Suricata suricatta, roofdiertje uit de mangoestenfamilie
 Aardman Animations, de filmstudio van Nick Park en Peter Lord, bekend van Wallace & Gromit
 Ork, aanduiding voor diverse mensachtige, (deels) ondergronds levende wezens uit volksverhalen en sprookjes
 Aardmannetje (Harry Potter), wezens uit de Harry Potterverhalen
 Aardman (Tolkien), een type orks, uit de boekenreeks "In de Ban van de Ring" van J.R.R. Tolkien.
 De aardmannetjes, een sprookje uit Friesland
 Het aardmanneke (Dat Erdmänneken), een sprookje uit Kinder- und Hausmärchen, de verzameling van de gebroeders Grimm.
 Alvermanneke; alvermannetjes of aardmannetjes (Limburgs: auvermennekes of oavermännekes), een kaboutervolk dat 's nachts mensen hielp in hun dagelijks werk

Zie ook 
 Aardmansberg, een heuvel in een stuwwal in de Nederlandse gemeente Apeldoorn, volgens overlevering woonplaats van een aardman